

Красноармійське сільське поселення — сільське поселення, Красноармійський район, Чувашія
 Красноармійське сільське поселення — сільське поселення, Торбеєвський район, Мордовія